

Personnalité
 The Notorious B.I.G., rappeur américain.

Cinéma et télévision 

 Notorious, titre original du film Les Enchaînés d'Alfred Hitchcock sorti en 1946.
 Notorious, est un téléfilm de Colin Bucksey sorti en 1992, remake du film d'Alfred Hitchcock, Les Enchaînés ;
 Notorious, titre original du film Notorious B.I.G. de George Tillman Jr. sorti en 2009.
 Notorious, une série télévisée américaine diffusée en 2016

Musique
 Notorious, album du groupe anglais Duran Duran, sorti en 1986.
 Notorious, le premier single extrait de cet album.
 Notorious, album Joan Jett.
Notorious, est un tube extrait du même album.
 Notorious B.I.G., est une chanson de The Notorious B.I.G. extraite de l'album Born Again.
The Notorious xx, un mashup de 201.

Homonymie